Les Valerii Messallae sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Le cognomen Messalla a été donné à Manius Valerius Maximus Corvinus après qu'il a pris la ville de Messalla (Messine), pendant la première guerre punique. Ces descendants gardèrent ce surnom en lieu et place de Maximus et Corvus.

 Manius Valerius Maximus Corvinus Messalla, consul en 263 av. J.-C. et censeur en 252 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Maximus Messalla, fils du précédent, consul en 226 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla, fils du précédent, consul en 188 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla, fils du précédent, consul en 161 av. J.-C. et censeur en 154 av. J.-C. ;

 Marcus Valerius Messalla Niger, consul en 61 av. J.-C. et censeur en 55 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla Rufus, consul en 53 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla, consul suffect, en 32 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla Corvinus (†8), consul en 31 av. J.-C. ;
 Potitus Valerius Messalla, consul suffect, en 29 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla Messallinus, consul en 3 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Messalla Barbatus, consul en 20 ;
 Marcus Valerius Messalla Corvinus, fils du précédent, consul en 58.